Boudet ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Boudet, französischer Dressurreiter

 Marianne Boudet (1764–1835) deutsche Theaterschauspielerin, Opernsängerin (Sopran) und Schauspiellehrerin, siehe Marianne Lang
 Sofie Boudet (1775–nach 1792), deutsche Theaterschauspielerin